Национальный фестиваль Яйлаг () — национальный азербайджанский фестиваль с целью сохранения и популяризация яйлагов (пастбищ) и кочевой культуры.

История 
Фестиваль проводится с 2019 года в Аджикенде Кяпязского района Гянджи по инициативе Фонда истории и культуры "Джавад хан" в партнерстве с  Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана, Государственным агентством по туризму, Государственным агентством занятости, министерство культуры, министерством молодежи и спорта, министерством сельского хозяйства и т.д.

Второй фестиваль был проведен с 29 по 31 июля 2022 года. На фестивале приняли участие 300 представителей около 20 стран.

См. также 

 Фестивали Азербайджана

Примечания 

Фестивали Азербайджана